Assurnasirpal, Ashur-nasir-pal of Assoernasirpal is de benaming voor twee koningen uit het Assyrische Rijk:
 Assurnasirpal I (1050 - 1032 v.Chr.)
 Assurnasirpal II (883 - 859 v.Chr.)